Fryer kan som auktorsförkortning betyda:

 Geoffrey Fryer
 Alfred Fryer

Robotskapade auktorsförkortningar